Příjmení Klenka nosí více osobností:

 Richard Klenka z Vlastimilu (1873–1954) – český architekt a šlechtic
 Josef Klenka (1853–1932) – český učitel tělocviku, člen Sokola

 ženská varianta s přechýlením

 Anna Lena Klenke (* 1995) – německá herečka
 Hana Klenková (1905–1992) – česká spisovatelka
 Jaroslava Klenková-Němcová (1890–1984) – česká malířka
Pavlína Klenková z Vlastimilu (1849–1912) – česká spolková činovnice a feministka

Česká příjmení